Gibberosus är ett släkte av kräftdjur. Gibberosus ingår i familjen Megaluropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Märlkräftor
Gibberosus